A Copa Argentina 2016-17(chamada Copa «Total» Argentina 2016-17 por razões de patrocínio) foi a oitava edição oficial dessa competição, organizada pela Associação do Futebol Argentino e a sexta de sua nova fase.

Ela consistiu de duas fases preliminares e a fase final. Durante a temporada de 2016 vieram as equipes classificadas do Torneo Nacional B e da fase preliminar metropolitana, que se realizou dentro de seus respectivos campeonatos. Por sua vez, a fase preliminar regional dividiu-se em duas etapas, a primeira dentro dos torneios e a segunda por mata-mata. A competição contou, em sua fase final, com a participação de 64 equipes: as 30 que disputavam o Campeonato Argentino de Futebol de 2016–17; os 12  melhores da primeira fase do Campeonato da Primera B Nacional 2016-17; 11 equipes pela zona metropolitana, que foram os melhores colocados ao término da primeira fase do respectivo torneio, 5 do Campeonato de Primera B 2016-17, 4 do Campeonato de Primera C 2016-17 e 2 do Campeonato de Primera D 2016-17; e 11 pela zona regional, que saíram do mata-mata de 14 equipes do Torneo Federal A 2016-17 e 32 do Torneo Federal B Complementar 2016, classificados em seus respectivos certames.

O começo para o Federal A e B foi em 2 de fevereiro.

As fases finais foram realizadas do dia 25 de abril a 9 de dezembro de 2017.

O  sagrou-se bicampeão do torneio (por ter vencido também no ano anterior), que o classificou à Supercopa Argentina de 2017, para enfrentar o , campeão do Campeonato Argentino de Futebol de 2016–17, e declinou sua classificação para a Copa Libertadores 2018 para o vice-campeão, Atlético Tucumán, por se ter classificado anteriormente com a melhor colocação.

Equipes participantes

Primeira Divisão

Segunda categoria

B Nacional

Terceira categoria

Primera B

Torneo Federal A

Quarta categoria

Primera C

Torneo Federal B

Quinta categoria

Primera D

Distribuição geográfica das equipes

Fase preliminar metropolitana 
Organizada diretamente pela AFA.

Estabeleceram-se em cada categoria os classificados à fase final por cada uma delas, segundo o resultado de sua participação na primeira fase dos torneios da temporada 2016-17, com um total de 23 equipes: 

 Os 12 primeiros da tabela de classificação da primeira fase do Campeonato de Primeiro B Nacional 2016-17.
 Os 5 primeiros da tabela  de classificação da primeira fase do Campeonato de Primeiro B 2016-17.
 Os 4 primeiros da tabela de classificação da primeira fase do Campeonato de Primeira C 2016-17.
 Os 2 primeiros da tabela de classificação da primeira fase do Campeonato de Primeira D 2016-17.

Fase preliminar regional 
Foi organizada pelo Conselho Federal, órgão interno da AFA.

Na fase eliminatória participaram um total de 46 times, que se classificaram em seus respectivos torneios, divididos em 2 grupos. Competiram entre si para determinar os 11 classificados à Fase final:

 Grupo A: As 14 equipes classificadas na primeira e segunda posição da cada zona da Primeira fase do Torneio Federal A 2016-17.
 Grupo B: As 32 equipes classificadas à Segunda fase do Torneio Federal B Complementar 2016.

Grupo A

Grupo B

Primeira fase

Segunda fase

Terceira fase

Fase final 
O quadro principal participaram as onze equipes classificadas da fase preliminar regional, as 23 da fase preliminar metropolitana e as 30 que disputaram o Campeonato Argentino de Futebol de 2016–17. O sorteio foi realizado no dia 5 de abril no Complexo Habitacional de Ezeiza Julio Humberto Grondona da AFA.

Quadro de desenvolvimento

Final

Premiação

Artilharia

Ver também 

 Competições oficiais do futebol argentino

Ligações Externas 

 Site oficial da AFA
 Site oficial da Copa Argentina
 Regulamento oficial da Copa Argentina 2016/2017
 Regulamento da Fase Preliminar Regional da Copa Argentina 2016/2017

2016 no futebol argentino
2017 na Argentina